Николай Корнеевич Саулов (3 мая 1932 — 9 мая 2020, Харьков) — бригадир слесарей Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова Министерства энергетического машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда. Член КПСС с 1959 года.

Биография 
Родился 3 мая 1932 года в деревне Овсянники Холм-Жирковского района Западной (ныне — Смоленской) области в семье колхозного пасечника.

Образование: в 1966 году окончил восемь классов школы рабочей молодежи, в 1972 году — Харьковский машиностроительный техникум, по специальности техник-технолог по обработке металлов резанием.

Во время войны лишился родителей и в 1943—1944 годах жил в городе Орша Витебской области у приютивших его людей. В 1944 г. ученик столяра жилремконторы.
В 1944—1945 гг. сын полка, дошёл до Берлина.

В 1946—1948 гг. прошёл обучение в Харьковском ремесленном училище № 17, работал слесарем-сборщиком на Харьковском турбогенераторном заводе имени С. М. Кирова.
В 1950—1954 годах служил в Советской Армии. В 1954—1956 годах — слесарь авторемонтного завода в городе Красный Луч Ворошиловградской области УССР.

В 1956—1971 годах — бригадир слесарей цеха № 53 Харьковского турбинного завода имени С. М. Кирова. В 1971—1986 годах — бригадир слесарей-сборщиков цеха № 73 производственного объединения атомного турбостроения «Харьковский турбинный завод имени С. М. Кирова».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1976 года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1986 по 2001 год — мастер цеха НПО (с 1992 ОАО) «Турбоатом» (Харьков).

Наставник молодёжи, обучил более 50 квалифицированных специалистов по сборке роторов.

Делегат XXIV и XXVI съездов КПСС (1971, 1981). Избирался членом Харьковского обкома и горкома КП Украины, депутатом областного, городского Советов депутатов трудящихся.

С 2001 года — на пенсии.
Жил в Харькове (Украина). Умер 9 мая 2020 года.

Награждён 2 орденами Ленина (05.04.1971, 18.03.1976), орденом Трудового Красного Знамени (09.07.1966), медалями СССР и ВДНХ.

Источники 
 Беляев И. Н. Честь и слава — по труду. Биобибл. справочник. — Смоленск, 1991
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17272
 http://lyubeznyj.narod2.ru/1976/17-saulov-nikolaj-korneevich.html
 Борзенко Н. Смена Саулова//Правда Украины. 1971. 14 апр.
 Золотуха В. Сердечные дела бригадира Саулова//Труд. 1981. 27 нояб.
 Когда молодость знает. Смена, № 1392, Май 1985	
 Имя и летопись//В бою и труде: Подростки в Великой Отечественной войне —М" 1982.—С. 122.
 Лахно И. «Тихоходка» бригады Саулова//Герои десятой пятилетки: Летопись труд, славы. 1976 —М, 1977—С. 199—209.
 Леонов Г. Саудовский почерк//Правда Украины. 1976. 8 мая.
 Мы—турбостроители: Харьк. турбин, з-ду им. С. М. Кирова — 50 лет Докум.-публ. очерк.— Харьков: Прапор, 1984.— 159 с.
 Новатор, наставник//Правда Украины. 1981. 6 февр.
 «Ощущением своей нужности на земле я обязан Октябрю. Перед ним в неоплатном долгу»: (Интервью с Н. К. Сауловым/Вел Б. Силаев)//Слово о счастье- Кн. интервью.— Харьков, 1977.— С. 158—165.
 Семенов Г. М. Бригадир//Красное знамя. 1972. 3 окт.
 Силаев Б. Иди к людям: Докум. повесть.— Киев: Веселка, 1977.— 143 с.
 Кривицкая Н. М. Умелец с Харьковского турбинного.— М.: Машиностроение, 1983 — 56 с.
 Беляев И. Путеводная звезда Николая Саулова//Вперед. 1990. 23 янв.
 http://rud.exdat.com/docs/index-676389.html?page=11

Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Члены Харьковского обкома КП Украины
Члены Харьковского горкома КП Украины
Депутаты Харьковского областного совета
Депутаты Харьковского городского совета
Турбоатом